Жилли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Жилли, Давид (1748—1808) — немецкий архитектор, отец архитектора Фридриха Давида Жилли.
 Жилли, Фридрих Давид (1772—1800) — немецкий архитектор.
 См. также 
 Жилле
 Жиль